Коромы́сло:
 Коромысло — приспособление для переноски грузов.
 Коромысло — деталь механизмов.
 Коромысла — семейство стрекоз.

См. также 
 Коромыслов
 Коромыслово